Дискография российской рок-группы «Гражданская оборона»

Официальные студийные альбомы

Сборники

Неофициальные альбомы и бутлеги 
Список составлен на основе материалов с официального сайта группы.

Концертные записи

См. также 
См. также дискографию связанных проектов: «Егор и Опизденевшие», «Коммунизм», «Посев».

Примечания 

Гражданская оборона (группа)
Гражданская оборона
Гражданская оборона